

Codici 
 taq – codice ISO 639-3 della lingua tamasheq
 TAQ – codice identificativo del VOR/DME di Tarquinia, radioassistenza per la navigazione aerea

Biotecnologie
 Taq – termine abbreviato con cui ci si riferisce a volte alla Taq polimerasi, utilizzata nelle reazioni a catena della polimerasi (PCR)